Barnard kan syfta på:

 Barnard, Kansas, en ort i USA
 Barnard (månkrater), en nedslagskrater på månen
 Barnard (krater), en nedslagskrater på Mars
 819 Barnardiana, en asteroid i huvudbältet

Personer 
 Aneurin Barnard, walesisk skådespelare
 Chester I. Barnard, amerikansk organisationsteoretiker
 Christiaan Barnard, sydafrikansk hjärtkirurg
 Edward Barnard, amerikansk astronom
 Henry Barnard, amerikansk pedagog
 Isaac D. Barnard, amerikansk politiker
 John Barnard, brittisk formelbildesigner
 John Gross Barnard, amerikansk ingenjörofficer
 Robert Barnard, brittisk författare, kritiker och tidigare professor i engelsk litteratur